

Musica
 Anticipation – album di Carly Simon del 1971
 Anticipation – singolo di Carly Simon del 1971
 Anticipation – album di Josh Nelson del 2004
 Anticipation – brano di Josh Nelson, dall'album omonimo
 Anticipation – brano dei Blonde Redhead, dall'album Misery Is a Butterfly del 2004
 Anticipation – album di Lewis Black del 2008
 Anticipation – album di Trey Songz

Videogiochi 
 Anticipation – videogioco del 1988